

Geografia 
 Caffa – colonia genovese, il cui territorio è ora coperto dalla città di Feodosia
 Caffa o Kaffa – antico regno feudale e provincia dell'Etiopia

Persone 
 Melchiorre Cafà – scultore maltese del XVII secolo
 Juan Pablo Caffa – calciatore argentino